In 2016 werd het 102de Campeonato Paranaense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Paraná. De competitie wordt gespeeld van 30 januari tot 8 mei en werd georganiseerd door de Federação Paranaense de Futebol. Atlético werd kampioen.

Eerste fase

(1) Londrina kreeg zes strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Paranaense
Paranaense